

Sigle 
 Master in Business Administration – titolo di studio universitario
 Morbidelli-Benelli Armi – casa motociclistica italiana

Codici 
 MBA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Internazionale Moi di Mombasa (Kenya)
 mba – codice ISO 639-3 della lingua higaonon
 MBA – codice ISO 3166-2:PG di Milne Bay (Papua Nuova Guinea)

Persone

Mba
 Paul Biyoghé Mba (1953) – politico gabonese
 Sunday Mba (1988) – calciatore nigeriano

M'ba
 Germain M'ba (1932-1971) – diplomatico e politico gabonese
 Léon M'ba (1902-1967) – politico gabonese